Jméno a příjmení James Wilson nosí více encyklopedicky významných osob:

 James Wilson (soudce) (1742–1798) – signatář Deklarace nezávislosti USA
 Harold Wilson, James Harold Wilson, baron Wilson of Rievaulx (1916–1995) – britský politik
 James Wilson (fotbalista, 1989) – velšský fotbalista, celým jménem James Steven Wilson
 James Wilson (fotbalista, 1995) – anglický fotbalista, celým jménem James Anthony Wilson
 James Wilson (obchodník) (1805–1860) – skotský obchodník, ekonom, zakladatel časopisu The Economist
fiktivní postava
 James Wilson (Dr. House) – fiktivní postava onkologa v televizním seriálu Dr. House

Externí odkazy